Tate se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 George Henry Hamilton Tate
 Donald Eugene Tate